Az iris jelentheti a következőket:

 Iris, a nőszirom latin neve


Földrajzi helyek
 Iris, Kolozsvár egyik városnegyedének román neve
 Iris, település Kaliforniában

Zene
 Iris, amerikai együttes
 Iris, brit-francia együttes
 Iris, román együttes
 Iris, opera

Film és televízió
 Iris, 2001-es film
 Iris, dél-koreai televíziós sorozat

Sport
 Íris SC, egykori magyar női labdarúgócsapat

Hadtudomány
 IRIS–T, közelharc-rakéta

Cirkuszművészet
Iris, a Cirque du Soleil egyik előadása

Kapcsolódó szócikkek 
 Írisz (egyértelműsítő lap)